Gay Nigger Association of America - een groep internettrollen
Galleria Nazionale d'Arte Antica - een galerie in Italië
Gridless Narrow-Angle Astrometry - een techniek in de astrometrie
Great North Air Ambulance - Een engelse medische liefdadigheidsorganisatie
Guilford Native American Association - een groep Amerikaanse Indianen